Hamlet – tragedia Williama Szekspira
 Hamlet – fikcyjna postać, tytułowy bohater tragedii Williama Szekspira

Adaptacje filmowe sztuki Williama Shakespeare’a:
 Hamlet – film z 1900, reżyseria Clément Maurice
 Hamlet – film z 1908, reżyseria Henri Desfontaines
 Hamlet – film z 1920, reżyseria Svend Gade i Heinz Schall, występuje Asta Nielsen
 Hamlet – film z 1948, reżyseria Laurence Olivier
 Hamlet – film z 1964, reżyseria Grigori Kozintsev, występuje Innokenty Smoktunovsky
 Hamlet – film z 1969, reżyseria Tony Richardson, występuje Nicol Williamson
 Hamlet – film z 1990, reżyseria Franco Zeffirelli, występuje Mel Gibson
 Hamlet – film z 1996, reżyseria Kenneth Branagh
 Hamlet – film z 2000, reżyseria Michael Almereyda, występuje Ethan Hawke
 Hamlet – brytyjski film z 2009 roku

Muzyka:
 Hamlet – opera Ambroise'a Thomas z 1868
 Hamlet – pierwszy singiel zespołu Maanam wydany w 1979 roku

Miejscowości w USA:
 Hamlet – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Starke
 Hamlet – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Hayes
 Hamlet – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Richmond

Gminy w USA:
 Hamlet (ang. Hamlet Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Renville